Southern Justice – film del 1917 diretto da Lynn F. Reynolds
Southern Justice – film del 2006 diretto da M.D. Selig
Southern Justice – cortometraggio del 2010 diretto da Thomas McLauchlin